Brufe ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Brufe (Terras de Bouro)
 Brufe (Vila Nova de Famalicão)